Mercedes-Benz 190SL (R121) — серийный легковой автомобиль, разработанный  компанией Daimler-Benz AG в середине 1950-х в рамках проекта R121 (двухместный легковой автомобиль в кузове родстер на технической базе седана проекта W120) и выпускавшийся с 1955 по 1963 годы. Индекс 190SL означает мотор объёмом в 1.9 литра и принадлежность автомобиля как так называемому SL-классу (фирменному мерседесовскому классу относительно лёгких спортивных двухдверных автомобилей в кузовах купе или родстер).

См. также 
 Mercedes-Benz 300SL

Примечания

Литература

Ссылки 
 Краткая история модели 1 на сайте mercedes-benz.com 
 Краткая история модели 2 на сайте mercedes-benz.com 
 Заметка, посвящённая 60-летию с начала выпуска на сайте mercedes-benz.com 
 Дизайн и интерьер на примере частного Mercedes-Benz 190SL 1959 года выпуска на сайте mercedes-benz.com 

W120
Спортивные автомобили